Чемпионат Европы по кёрлингу 2003 состоялся в городе Курмайор (Италия) с 5 по 13 декабря 2003 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 22 мужских и 19 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 10-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Дании.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 14-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Дании.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2004. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Впервые в чемпионате участвовала женская сборная Венгрии.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2004; на чемпионате Европы 2004 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2004 примут участие в турнире группы А.
  На чемпионате Европы 2004 примут участие в турнире группы B.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2004; на чемпионате Европы 2004 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2004 примут участие в турнире группы А.
  На чемпионате Европы 2004 примут участие в турнире группы B.

Примечания 

2003
Международные соревнования по кёрлингу в Италии
Спорт в Италии в 2003 году
Декабрь 2003 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Италии
Международные спортивные соревнования в Курмайоре